Ahmes-Sitkames (również Sitkames) – córka Kamose. Żyła w okresie późnej XVII dynastii i wczesnej XVIII dynastii. Prawdopodobnie była żoną Ahmose I, który był jej wujem.

<-N12:F31-G39-X1:H8-D28:D52-Z1-E1 ->
Ahmes-Sitkames - Ahmes córka Kamesa.

Tytuły 
Tytuły Ahmes-Sitkames:
 Królewska Żona (hmt-niswt),
 Królewska Córka (s3t-niswt),
 Królewska Siostra (snt-niswt),
 Boska Małżonka Amona (hmt-nTr).

Tytuł Boskiej Małżonki Amona Sitkames otrzymała po śmierci.

Linki zewnętrzne 
mumia Ahmes-Sitkames

Żony władców starożytnego Egiptu